На сети железных дорог принято 3 вида кодов: должностной телеграфный код для каждой службы и должности работника в ней, Железнодорожный код приписки подвижного состава и код станции.

Железнодорожный код приписки — система кодов, используемая в России и некоторых странах бывшего СССР. Каждой железной дороге отводится один или несколько кодов, состоящих из трёх цифр. Код железной дороги — уникальный номер для каждой дороги. Этот код присутствует в номере вагона в виде первого трёхзначного числа. Коды приписки в основном используются для нумерации железнодорожных вагонов. При этом имеется сокращение названия дороги.

Должностной телеграфный код содержит в себе условное сокращение уровня управления, сокращение хозяйства, сокращение должности. Уровню регионального управления, а также линейным предприятиям приписывается номер, причем на уровне первых одноразрядное число обозначает порядковый номер региона, а двух- и одноразрядные числа в телеграфном коде предприятий — населенные пункты (станции) базирования.

Уровень департаментов (министерский или ГЛАВК) обозначается буквой «Ц» в начале кода. Код «Ц» имеет Президент ОАО «РЖД» (ранее Министр путей сообщения). Начальник департамента имеет приписку в виде кода своего подразделения, например, ЦП — начальник департамента пути (вице-президент), его заместитель ЦПЗ.

Уровень управления дороги: Начальник дороги Н (в телеграмме, адресованной конкретному начальнику указывается сокращение дороги), его заместитель — НЗ. Начальник службы (дирекции) в своем коде обозначается кодом своего подразделения, например, НС — начальник дирекции связи, его заместитель НСЗ.

Уровень управления регионом до реформы структуры управления имел приписку «НОД» (сейчас практически полностью упразднён). Начальник отделения дороги имел код НОД и приписку в виде цифры — номера отделения (на данный момент он является заместителем начальника дороги по региону и имеет код НЗрег, например НЗрег1). Начальник отдела электроснабжения имел код НОДЭ.

Код станции АСУЖТ и Единая сетевая разметка (ЕСП): Единая сетевая разметка

Железнодорожный транспорт СССР
Железнодорожный транспорт России